Košljun je lahko:

 Košljun, zaselek na otoku Pagu
 Košljun, otoček jugozahodno od Krka